Els mormirins (Mormyrinae) són una subfamília de peixos teleostis de l'ordre dels osteoglossiformes. Conté gairebé tots els gèneres de la família Mormyridae, excepte els que pertanyent a la subfamília Petrocephalinae, constituint-se en una de majors subfamílies de l'ordre Osteoglossiformes, amb aproximadament 170 espècies distribuïdes en 19 gèneres.

Normalment són anomenats peixos elefant causa de la llarga protuberància flexible a la mandíbula inferior que utilitzen per detectar invertebrats enterrats.

Distribució 
Almenys 14 gèneres es troben presents en la Baixa Guinea; les restants poden es troben al riu Congo (Genyomyrus), Angola (Heteromormyrus), Nil-Sudan (Hyperopisus i Cyphomyrus) i Sud-àfrica (Cyphomyrus).

Gèneres 
Respecte a la seva classificació, basada en trets osteològics, es pot indicar que han estat confirmats per mètodes filogènics moleculars 19 gèneres:

 Boulengeromyrus (Taverne & Géry, 1968)
 Brienomyrus (Taverne, 1971)
 Campylomormyrus (Bleeker, 1874)
 Cyphomyrus (Myers, 1960)
 Genyomyrus (Boulenger, 1898)
 Gnathonemus (Gill, 1863)
 Heteromormyrus (Steindachner, 1866)
 Hippopotamyrus (Pappenheim, 1906)
 Hyperopisus (Gill, 1862)
 Isichthys (Gill, 1863)
 Ivindomyrus (Taverne and Géry, 1975)
 Marcusenius (Gill, 1862)
 Mormyrops (Müller, 1843)
 Mormyrus (Linnaeus, 1758)
 Myomyrus (Boulenger, 1898)
 Oxymormyrus (Bleeker, 1874)
 Paramormyrops (Taverne, Thys van den Audenaerde and Heymer, 1977)
 Pollimyrus (Taverne, 1971)
 Stomatorhinus (Boulenger, 1898)

Filogènesi

Galeria d'imatges

Referències

Bibliografia 

  pmid 10631038
 
 
  isnn 0044-5118